Nossa Senhora de Fátima - suposta aparição de Maria, mãe de Jesus
 Nossa Senhora de Fátima (Aveiro) - freguesia em Portugal
 Nossa Senhora de Fátima (Entroncamento) - freguesia em Portugal
 Nossa Senhora de Fátima (Lisboa) - freguesia em Portugal
 Nossa Senhora de Fátima (Santa Maria) - bairro no Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião